Pernille Harder (badminton), Deens badmintonster 
 Pernille Harder (voetballer), Deens voetbalster